5 km kobiet – jedna z konkurencji rozgrywana w ramach biegów narciarskich na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2018. Zawody rozegrano 17 marca 2018 roku.

Osoby siedzące 
W rywalizacji wystąpiło 23 zawodniczek z 12 państw.

Przypisy 

Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie, Pjongczang 2018